Heartbeat kan syfta på: 

"Heartbeat" (låt av Justs Sirmais), låt framförd av sångaren Justs
"Heartbeat" (låt av Scouting for Girls), låt framförd av det brittiska bandet Scouting for Girls
"Heartbeat" (sång), låt framförd av den irländska gruppen Can-linn tillsammans med sångerskan Kasey Smith
Sånt händer i Paris (engelsk titel: Heartbeat), amerikansk romantisk dramafilm från 1946
Tillbaka till Aidensfield (brittisk originaltitel: Heartbeat), brittisk dramaserie